Seibertz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Suibert Seibertz (1788–1871), deutscher Historiker
 Uwe Seibertz, deutscher Maler, Schauspieler und Synchronsprecher